Paweł Olszewski (ur. 7 czerwca 1999 we Wrocławiu) – polski piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy w polskim klubie Jagiellonia Białystok. Wychowanek FC Wrocław Academy, w swojej karierze grał także w Wigrach Suwałki i Stali Mielec.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Wigier Suwałki
Piłkarze Stali Mielec
Polscy piłkarze
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Urodzeni w 1999